Az AÉK szóra az alábbi lapok hivatkozhatnak:

 AÉK, görög labdarúgócsapat
 AÉK, görög kézilabdacsapat
 AÉK, görög kosárlabdacsapat
 AÉK, görög röplabdacsapat
 AÉK Lárnaka, ciprusi labdarúgócsapat